Авиация ВМС Мексики () — входит в состав военно-морских сил Мексиканской Республики. Основаны в 1926 году.

История

Структура

Пункты базирования 
Авиабазы
 Авиабаза Мехико
 Авиабаза Веракрус
 Авиабаза Ла-Пас
 Авиабаза Кампече
 Авиабаза Четумаль
 Авиабаза Тапачула

Аэродромы

Боевой состав

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении авиации ВМС Мексики взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница авиации ВМС Мексики

См. также 
 Военно-воздушные силы Мексики

Вооружённые силы Мексики
Военно-морские силы Мексики
Мексика